Hayem peut désigner :

Patronymes 

 Charles Hayem (1839-1902), collectionneur et mécène français ;
 Georges Hayem (1841-1933), médecin et hématologue français, frère du précédent ;
 Harlette Hayem (1881-1958), femme de lettres française ;
 Maria Luisa Hayem, femme politique salvadorienne ;
 Robert Hayem (1914-2004), haut fonctionnaire français.

Toponyme 

 Place du Docteur-Hayem, place française.

Voir aussi 

 Ayem Nour, animatrice de télévision française.